El término tonto puede referirse a:

 Tonto es un adjetivo referido a la persona de inteligencia escasa.
 Tonto es el nombre con el que se conoce a la planta de Prunus armeniaca.
 Tonto, el narrador de la serie de historietas de La casta de los Metabarones.
  Tonto, una cachiporra de goma con núcleo de metal usada por algunas policías.
 Río Tonto, afluente del río Papaloapan en México.
 El Monumento Nacional Tonto, ubicado en el condado de Gila, Estados Unidos.